Martin Short (1950-), est un acteur, producteur, réalisateur et scénariste canadien.
 Martin Short (1959-), est un pilote automobile anglais.
 Martin Short (?-), est un journaliste britannique.